Голубицька сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України та Білорусі

Голубицька сільська рада — , Глибоцький район

Голубицька сільська рада — Львівська область, Бродівський район
 Голубицька сільська рада — Чернігівська область, Ріпкинський район